Gastein Ladies 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2015 является 9-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 20 в мире на тот момент).

Соревнования проходили в Бадгастайне, Австрия, с 20 по 26 июля 2015 года. Турнир завершал европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 

Саманта Стосур выиграла свой 2-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации. Карин Кнапп впервые за 90 месяцев уступила одиночный финал турнира ассоциации.

Парный разряд 

Данка Ковинич выиграла свой дебютный парный титул на соревнованиях ассоциации. Штефани Фогт выиграла свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Июль 2015 года
2015